Als Großraumwagen werden verschiedene Schienenfahrzeuge bezeichnet:
 Großraumwagen (Eisenbahn), Reisezugwagen mit Reihenbestuhlung ohne Abteile
 Großraumwagen (Straßenbahn), drei- oder vierachsige Straßenbahnwagen ohne Gelenk und ohne Trennwände im Innenraum